Stephen Taylor peut faire référence à :

 Stephen James Taylor (1967-), compositeur américain de cinéma et de télévision
 Stephen Taylor, Baron Taylor de Harlow (1910–1988), médecin britannique, fonctionnaire, homme politique et éducateur
 , chargé de cours en ressources humaines à la Manchester Metropolitan University Business School
  (1954-), professeur de finance à la Lancaster University Management School
  (1955-), prêtre principal de l'Église d'Angleterre
  (1965-), historien

Voir aussi
Steven Taylor